Rastalocken oder auch Rastazöpfe bezeichnet zwei Frisuren:
 Braids
 Dreadlocks